Schoonaarde, een deelgemeente van Dendermonde
 Schoonaarde (Kortenberg), een gehucht in de gemeente Kortenberg.
Schoonaerde, een straatnaam in Schaffen